8-й Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин прошёл с 21 по 27 сентября 2013 года в городе Куала-Лумпур (Малайзия) на стадионе «Malaysia National Hockey Stadium». В турнире приняло участие 8 сборных.

Чемпионами во 2-й раз в своей истории стала сборная Японии, победив в финале сборную Южной Кореи со счётом 2:1. Бронзовым призёром стала сборная Индии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Китая со счётом 3:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 2:2).

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2014. Прямую путёвку на чемпионат получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная Японии. Ещё две команды получали путёвку на квалификационный турнир к чемпионату мира (World League Women 2013 Round 3); их получили сборные Южной Кореи и Индии.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 места

За 1-4 места

Награды

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2013
Спорт в Малайзии в 2013 году
Чемпионаты Азии в Малайзии
Международные соревнования по хоккею на траве в Малайзии
Сентябрь 2013 года
Чемпионаты Азии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Куала-Лумпуре